Quadrinhos
Vingadores, a equipe de super-heróis do Universo Marvel
 Jovens Vingadores
New Avengers, publicação norte-americana

Cinema
Os Vingadores (1998), filme com Uma Thurman e Ralph Fiennes
Ultimate Avengers, longa de animação (2006)
The Avengers (2012), filme com Robert Downey Jr. e Chris Evans

Ou ainda
Os Vingadores (série de televisão), produção britânica